Mihalik András (1931) erdélyi magyar építőmérnök, feltaláló
 Mihalik András (2003) magyar jégkorongozó